Rodney Green (wielrenner), Zuid-Afrikaans wielrenner
 Rodney Green (muzikant), Amerikaans jazzdrummer